Miłość to nie zabawa – piąty album muzyczny autorstwa polskiej piosenkarki Teresy Werner wydany w 2016 roku przez Wydawnictwo Muzyczne Eska.

Utwory

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2016
Albumy Teresy Werner